Mamula bezeichnet:

 Mamula, eine montenegrinische Insel im Adriatischen Meer

Mamula ist der Familienname folgender Personen:
 Branko Mamula (1921–2021), jugoslawischer Admiral und Politiker
 Lazarus von Mamula (1795–1878), österreichischer Feldzeugmeister
 Mike Mamula (* 1973), US-amerikanischer Football-Spieler
 Nada Mamula (1927–2001), jugoslawische Sängerin